Az 1967–1968-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 34. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1968
Lengyel 1
Lengyel 1